Светско првенство дивизије -{II}- у хокеју на леду за 2018. у организацији Међународне хокејашке федерације одржаће се по 18. пут у овом облику у периоду од 14. до 29. априла 2018, као треће по рангу квалитетно такмичење националних селекција за титулу хокејашког светског првака. На првенству учествује 12 екипа подељених у две квалитетне групе са по 6 тимова.

Домаћин турнира групе А је престоница Холандија и град Тилбург, док се турнир групе Б игра у Гранади у Шпанији.

Учесници 
На првенству учествује укупно 12 националних селекција подељених у две квалитетне скупине са по 6 екипа, од којих је 6 из Европе, 3 из Азије, 2 из Океаније и једна из Северне Америке.

Новајлије на првенству у 2018. су селекције Холандије која је 2017. испала из прве дивизије, те селекција Луксембурга која је била најбоља на првенству треће дивизије 2017. године (такмичи се у групи Б).

Група А

Група Б

Домаћини турнира 
Одлуке о домаћинима турнира друге дивизије за 2018. донесене су на састанку Извршног одбора ИИХФ-а у Келну 19. маја 2017. године. Кандидатуре за организацију турнира групе А поднели су српски Београд, исландски Акирејри и холандски Тилбург, док су интерес за домаћинство турнира групе Б поред Гранаде изразили још и Јерусалим и Мексико Сити.

Турнир групе А 

Такмичење у групи А одржаће се у периоду између 23. и 29. априла 2018. године, а све утакмице играће се на леду -{Ледене дворане}- у холандском граду Тилбургу. Капаците дворане за хокејашке утакмице је око 2.500 седећих места. Као и ранијих година и овај пут се турнир одржава по једнокружном лигашком бод систему свако са сваким у пет кола. Најбоље рангирана селекција обезбедиће пласман у виши ранг такмичења за наредну годину, односно у групу Б прве дивизије, док последњепласирани тим испада у групу Б друге дивизије. 

У односу на претходну годину новајлије у овом рангу такмичења су селекције Холандије која је годину дана раније испале из групе Б прве дивизије, те селекција Кине која је била најбоља на турниру групе Б друге дивизије годину дана раније.

Судије

Резултати групе А 

Све сатнице су по локалном времену -{UTC+2}-

Турнир групе Б 

Такмичење у групи Б одржаће се у периоду између 14. и 20. априла 2018. године, а све утакмице играће се на леду -{Иглу арене}- у шпанском граду Гранади. Капаците дворане за хокејашке утакмице је око 400 седећих места. Као и ранијих година и овај пут се турнир одржава по једнокружном лигашком бод систему свако са сваким у пет кола. Најбоље рангирана селекција обезбедиће пласман у виши ранг такмичења за наредну годину, односно у групу А друге дивизије, док последњепласирани тим испада у трећу дивизију. 

У односу на претходну годину новајлије у овом рангу такмичења су селекције Шпанија која је годину дана раније испале из групе А друге дивизије, те селекција Луксембурга која је била најбоља на турниру треће дивизије годину дана раније.

Судије

Резултати групе А 

Све сатнице су по локалном времену -{UTC+2}-

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2018.
 Светско првенство у хокеју на леду 2018 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2018 — Дивизија III
 Хокеј на леду

Референце

Спољашње везе 

 Службена веб презентација ИИХФ
 Сатница и резултати групе А
 Сатница и резултати групе Б

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Холандији
Хокеј на леду у Шпанији
Спорт у Тилбургу
Спорт у Гранади
Хокеј на леду у 2018.